

Polhem
Polhem kan avse:

 Polhem  – adlad svensk släkt med Christopher Polhem som medst kände medlem

Verk av Christopher Polhem
 Polhems slussled - förbi Trollhättefallen, inte fullförd
 Christopher Polhems sluss  –Stockholm, i bruk 1755–1850
 Polhemsdockan  – torrddocka i Karlskrona
 Polhemsknut  – tillskriven, se kardanknut
 Polhemslås  – typ av hänglås
 Polhems mekaniska alfabet  – modellsamling för pedagogiskt ändamål

Uppkallat efter Christopher Polhem 
 Polhem (tidskrift)  – tidskrift för teknikhistoria
 Polhemsmuseet, Husbyringen – museum över Christopher Polhems verksamhet
 Polhemspriset – utmärkelse för tekniska innovationer

 Polhem (fartyg)  – flera fartyg
 Polhem (1839) – hjulångare
 Polhem (1858) – postångare och expeditionsfartyg
 Polhemsbakelse  – gotländskt bakverk
 Polarstation Polhem – bas vid Svenska Spetsbergenexpeditionen 1872–1873

Gator och torg
 Polhemsgatan, Kungsholmen, Stockholm
 Polhemsgatan, Södertälje
 Polhemsplatsen, Göteborg

Skolor
 Polhemsskolan  – flera skolor
 Polhemsskolan, Gävle – gymnasieskola
 Polhemsskolan, Lund – gymnasieskola
 Polhemsskolan, Trollhättan – tidigare skola
 Polhemsgymnasiet (olika betydelser) 
 Polhemsgymnasiet, Göteborg
 Polhemsgymnasiet, Stockholm – tidigare namn på S:t Eriks gymnasium
 Polhemsgymnasiet, Trollhättan – tidigare gymnasieskola
 Christopher Polhemgymnasiet, Visby

Källor